Бенкс () — англійське прізвище

Банкс — півострів в регіоні Кентербері на Південному острові.

Бенкс — місто, штат Алабама
 Бенкс — місто, штат Арканзас
 Бенкс — місто, штат Орегон
 Бенкс Тауншип — селище в окрузі Карбон, штат Пенсільванія
 Бенкс Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Бенкс — переписна місцевість, штат Айдахо

Інше 
 Бенкс — острів у Північному Льдовитому океані
 Острови Бенкс — група вулканічних островів в південно-західній частині Тихого океану